Die Abkürzung VTV bzw. V.T.V. steht für:
 Vietnam TV
 Venezolana de Televisión, staatliche Fernsehstation
 Vergütungstarifvertrag
 Volkstrachtenvereine, siehe Trachtenverein
 Vancouver Television, Kanada (jetzt: CITV)
 Vorarlberger Tennisverband

VTV